

Letteratura
Ultimo Sogno (poema), ultimo poema delle Myricae di Giovanni Pascoli.
L'ultimo sogno, romanzo del 1911 di Flavia Steno.

Cinema

L'ultimo sogno – film di Roberto Roberti del 1921
L'ultimo sogno – film di Marcello Albani del 1946 
L'ultimo sogno (Life as a House) – film statunitense del 2001, regia di Irwin Winkler

Televisione
Il cielo tra le mani (anche noto come L'ultimo sogno) – film tv del 2000, regia di Sergio Martino